Brecht van Hulten (1970), Nederlands presentatrice
 Herman van Hulten (1885-1979), Nederlands burgemeester
 Jack van Hulten (1962), Nederlands voetbalscheidsrechter
 Jan van Hulten (1956), Nederlands trompettist, dirigent, pedagoog en componist
 Lisan van Hulten (1996), Nederlands handbalster
 Michel van Hulten, (1930) Nederlands politicus Politieke Partij Radikalen
 Michiel van Hulten (1969), Nederlands politicus Partij van de Arbeid
 Philip van Hulten (1627-1692), Nederlands koopman en een van de eerste directeuren van de Sociëteit van Suriname